Tofa steht für:

 Tofalarische Sprache

 Tófa, nordgermanischer Vorname, siehe Tove

Siehe auch:
 TOFA (Tallölfettsäuren)